Сорвилан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 34,5 км². Население — 614 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Sorvilán realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады